Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie boriwskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie geniczeskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie krzyworoskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie tomakiwskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie podilskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie sowietskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie symferopolskim
 Nowyj Myr – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie burynski
 Nowyj Myr – dawna wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie poleskim